Кевин Майлз Мерфи () — американский экономист.

Биография 
Бакалавр (1981) Калифорнийского университета (Беркли); доктор философии (1986) Чикагского университета. Профессор Чикагского университета (с 1989). Награждён медалью Дж. Б. Кларка (1997).

Библиография 
 Murphy K.M., Shleifer A.,  Industrialization and the big push//NBER, Working Paper No. 2708, September 1988
 «Структура заработной платы» (The Structure of Wages, 1992, в соавторстве С Ф. Уэлчем);
 «Население и экономический рост» (Population and Economic Growth, 1999, в соавторстве с Г. Беккером и Э. Глэзером).

Примечания

Ссылки 
 Биография К. Мерфи
 Curriculum Vitae К. Мерфи

Награждённые медалью Джона Бейтса Кларка
Стипендиаты Мак-Артура
Выпускники Чикагского университета
Преподаватели Чикагского университета
Преподаватели Школы бизнеса им. Бута (Чикагский университет)
Действительные члены Эконометрического общества